PLO har flere betydninger:
 Palestine Liberation Organization – bevægelse som kæmper for en selvstændig palæstinensisk stat
 Praktiserende Lægers Organisation – interesseforening for praktiserende læger
 Pædagogisk Landsforening for Orientering – faglig forening for folkeskolelærere